Ausztria
Münster, település Tirolban

 Németország
Münster, település Bajorországban
Münster, település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, járási és püspöki székhely
Münster, település Hessen tartományban